Per Christiansen er navnet på flere personer:
 Per Christiansen (født 1952) – dansk journalist og studievært
 Per Christiansen (arkitekt) (1919-2002) – dansk arkitekt
 Per Christiansen (hospitalsdirektør) (født 1957) – dansk hospitalsdirektør

Se også 
 Per Christensen (født 1957) – dansk fagforeningsleder